Okamura kan som auktorsförkortning betyda:

 Hachiro Okamura
 Kintarô Okamura
 Osamu Okamura
 Shûtai Okamura

Robotskapade auktorsförkortningar